

Musica 
 Make It Rain – album di Billy Mize del 2006
 Make It Rain – singolo di Billy Mize del 1969
 Make It Rain – singolo di Tom Waits del 2004
 Make It Rain – singolo di Fat Joe del 2006
 Make It Rain – singolo dei Travis Porter del 2010
 Make It Rain – singolo di Ed Sheeran del 2014
 Make It Rain – singolo di Pop Smoke del 2020

Videogiochi 
 Make It Rain: The Love of Money – videogioco per cellulare del 2014